Krówka Mu Mu/ Krówka Connie / Krówka Mela (ang. Connie the Cow, hiszp. La vaca Connie, 2003-2007) – hiszpański serial animowany wyprodukowany przez Neptuno Films i Noggin Originals.

Fabuła 
Sympatyczna krówka Mu Mu zapoznaje dzieci z otaczającym ich, fantastycznym światem roślin i zwierząt. Przyszła na świat zaledwie kilka dni temu i niesfornie "pakuje" swój ciekawy nos we wszystko co nowe. To prowadzi do wielu śmiesznych, ale i ciekawych przygód. Każdy kontakt z przyrodą jest dla niej najbardziej niezwykłą i ekscytującą przygodą.

Wersja polska 
W Polsce serial emitowany był na kanale TVP1 od 23 czerwca 2010. Na Polsat JimJam emitowany był pod nazwą Krówka Connie. Istnieje też trzecia wersja dubbingu pod tytułem Krówka Mela.

TVP 
Opracowanie: TVP AGENCJA FILMOWA
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Tłumaczenie i dialogi: Dorota Dziadkiewicz
Dźwięk i montaż: Jakub Milencki
Kierownictwo produkcji: Monika Wojtysiak
Udział wzięli:
 Dominika Kluźniak – Mu Mu
 Leszek Zduń
 Katarzyna Tatarak
 Monika Wierzbicka
 Stefan Knothe
 Katarzyna Łaska
 Robert Tondera – Pan Mrówka
 Maciej Damięcki – Narrator
 Anna Apostolakis – Pakuś
 Wojciech Machnicki
 Dorota Kawęcka
 Cezary Kwieciński – Konik polny
 Rafał Walentowicz
i inni

JimJam 
Opracowanie i udźwiękowienie: MediaVox
Wystąpili:
 Izabella Malik – Connie
 Ireneusz Załóg

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Filmy o krowach
Hiszpańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2007